Cuba Gooding puede referirse a:

 Cuba Gooding Sr. (1944-2017), cantante y compositor estadounidense;
 Cuba Gooding Jr. (1968-), actor estadounidense, hijo del anterior.